A A-League 2008-09 foi a quarta edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve inicio em agosto de 2008 e término em março de 2009. 

Com a participação de oito equipes. O Melbourne Victory sagrou-se bicampeão.

Clubes

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2008 no futebol
2009 no futebol
2008 na Austrália
2009 na Austrália